Американо-катарские отношения — двусторонние дипломатические отношения между США и Катаром.

История 
В 1972 году США установили дипломатические отношения с Катаром после провозглашения им независимости от Великобритании. Двусторонние отношения между этими странами традиционно сильны, Соединенные Штаты и Катар выступают в тесной координации по широкому спектру региональных и глобальных проблем. В качестве партнера США, Катар играет влиятельную роль в регионе в настоящий период. Вместе страны декларируют поддержку прогресса, стабильности и процветания в регионе. Соединенные Штаты и Катар также сотрудничают по вопросам безопасности в регионе Персидского залива. В Катаре располагается CENTCOM Forward Headquarters, а также эта страна принимает участие в военных действиях на стороне США и НАТО в этом регионе. Каждый год в Соединенные Штаты прибывают сотни студентов из Катара, а также шесть крупных университетов США имеют филиалы в этой стране.

Торговля 
У Соединенных Штатов и Катара имеются обширные экономические связи. США является крупнейшим иностранным инвестором Катара и крупнейшим источником импорта этой страны. Более чем 120 американских компаний присутствуют в Катаре. Например, США являются одним из основных поставщиков оборудования для нефтяной и газовой промышленности Катара, а также компании США сыграли значительную роль в развитии нефтегазового сектора и нефтехимической промышленности. Экспорт США в Катар: самолеты, машины, транспортные средства, оптические и медицинские инструменты, а также сельскохозяйственная продукция. Импорт США из Катара: сжиженный природный газ, алюминий, удобрения и сера.

Ссылки 
 Американо-катарские отношения на сайте Государственного департамента США.

Катар
США